A 2004–2005-ös olasz labdarúgó-bajnokság volt a Serie A 73. szezonja. Ez volt 1952-óta az első szezon, amikor 20 csapatos volt a bajnokság.

A pályán a Juventus lett a bajnok, ám ezt később a szövetség elvette. Oka a 2006-os olasz labdarúgóbotrány volt, amiben a klubot és több érintettet is bűnösnek találtak.

Az Udinese története során először kvalifikálta magát a Bajnokok ligájába.

A Palermo is története legjobb idényét produkálta azzal, hogy megszerezte a 6. helyet (ezt később kétszer is felülmúlta) és ezáltal indulhatott az UEFA-kupában, ahol később a nyolcaddöntőig jutott.

Csapatok

Kiesett csapatok 
A következő csapatok estek ki az előző idényben:
 Perugia Calcio (Rájátszás)
 Modena FC
 Empoli FC
 AC Ancona

Feljutott csapatok 
A következő csapatok jutottak fel a másodosztály előző idényéből:
 Palermo
 Cagliari Calcio
 AS Livorno Calcio
 ACR Messina
 Atalanta BC
 ACF Fiorentina (Rájátszás)

Az induló csapatok

A bajnokság végeredménye 

1A Juventustól elvették a bajnoki címet, ám a csapat indulhatott a Bajnokok ligájában.
2A Roma indulhatott az UEFA-kupában, mivel a kupagyőztes Internazionale kvalifikálta magát a Bajnokok ligájába.
3A Lazio indulhatott az Intertotó-kupában, mivel a Messina és a Livorno is visszavonta a szereplést.

Kereszttábla

Rájátszás 

Pontegyenlőség esetén, rájátszással döntik el a kiesést. A Fiorentina ugyancsak 42 pontot szerzett, ám az egymás elleni mérleg alapján mind a Parmánál mind a Bolognánál jobb, így nekik nem kellett játszaniuk.

Az idegenben lőtt több gól szabálya érvényben van. Ha ezek alapján is döntetlen az állás, akkor 30 perces hosszabbítást játszanak, szükség esetén pedig büntetőpárbajt rendeznek.

A Parma bennmaradt, míg a Bologna kiesett a Serie B-be.

Gólszerzők

Kapcsolódó szócikkek 
2004–2005-ös Serie B
2004–2005-ös olasz kupa

Serie A szezonok
Olasz 1